Do soutěže ženské dvouhry na newyorském grandslamu US Open 2014 nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Šestnáct z nich postoupilo z tříkolové kvalifikace. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která ve Flushing Meadows triumfovala pětkrát. Čínská světová trojka Li Na se kvůli zraněnému kolenu z turnaje odhlásila a po pěti a půl letech tak vynechala některý z grandslamových turnajů.

Po zaváháních několika hlavní favoritek v úvodních kolech, prošla do čtvrtfinále jako jediná z elitní desítky obhájkyně titulu a první nasazená Serena Williamsová. Navíc se poprvé po 37 letech ve finále čtyř největších podniků sezóny objevilo osm různých hráček.

Vítězkou se stala první nasazená světové jednička a obhájkyně titulu Američanka Serena Williamsová, která ve finále zdolala bývalou dánskou světovou jedničku Caroline Wozniackou, po dvousetovém průběhu dvakrát 6–3. Pro Wozniackou, pro kterou to bylo druhé grandslamové finále, zápas nezačal vůbec dobře, když hned při svém prvním podání ztratila svůj servis. Následně obě hráčky často vytvářely velký tlak na podávající protivnici, díky čemuž dostávaly mnoho příležitostí k brejkům, které také často dokázaly využít. Nakonec první sadu ovládla Williamsová, která dokázala své soupeřce vzít podání hned třikrát, naopak Dánka se zmocnila „pouze“ dvou servisů své sokyně. Ve druhém setu si sice Wozniacká hned na úvod prohrála servis, pak se však i díky zlepšenému pohybu a agresivnější hře držela s Američankou „na dostřel“ brejku. Avšak americká tenistka ještě za stavu 5–3 a 15:15 vyhrála při podání dánské hráčky nejdelší výměnu zápasu a gem už nepustila.

Williamsová, pro kterou bylo na grandslamech v sezóně maximem 4. kolo, se tak potřetí v řadě stala šampionkou v New Yorku, když navíc turnajem prošla bez ztráty setu a žádné soupeřce nepovolila více než šest her. Zároveň na americkém grandslamu neprohrála už 21 zápasů v řadě. Ziskem 18. grandslamové trofeje se vyrovnala legendám Chris Evertové a Martině Navrátilové, které vítězce pogratulovaly přímo na kurtu. Obě jí poté předaly zlatý osmnáctikarátový náramek s přívěskem s číslem 18, který symbolizoval 18. grandslamový triumf. Více grandslamových titulů než Williamsová má v open éře už jen Steffi Grafová, jež získala dvacet dva trofejí.

Při závěrečném ceremoniálu se Williamsová dojatě rozpovídala: „Byl to skvělý pocit vyhrát zase grandslam. Je to neuvěřitelné a jsem nadšená. Jsem dojatá, protože jsem tady vyhrála svůj první a teď i osmnáctý grandslam. Miluju to tady.“ Nezapomněla také na to, že se vyrovnala v počtu majorů Evertové a Navrátilové: „Nikdy jsem si nedovedla představit, že bych mohla být v takové společnosti. Byla jsem dívka s raketou z Comptonu, co měla sny. Tři turnaje mi to unikalo, jsem nadšená, že se to povedlo teď. Je neskutečné, že slyším své jméno vedle takových legend,“ dodala následovně.

Poražená finalistka Wozniacká pak pogratulovala vítězce: „Gratuluju, opravdu sis to zasloužila. Jsi neuvěřitelná šampionka a jsi pro mě velkou inspirací na kurtu i mimo něj.“ Následně svou kamarádku pobídla: „Za to mi dlužíš nějaké drinky,“ uvedla s humorem.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala rekordní částku 3 000 000 dolarů. Vzhledem k vítězství Sereny Williamsové na US Open Series 2014, obdržela Američanka bonus ve výši 1 000 000 dolarů a získala tak doposud nejvyšší finanční odměnu v historii tenisu.

Nasazení hráček 

 'Serena Williamsová (vítězka)
 Simona Halepová (3. kolo)
 Petra Kvitová (3. kolo)
 Agnieszka Radwańská (2. kolo)
 Maria Šarapovová (4. kolo)
 Angelique Kerberová (3. kolo)
 Eugenie Bouchardová (4. kolo)
 Ana Ivanovićová (2. kolo)
 Jelena Jankovićová (4. kolo)
 Caroline Wozniacká (finále)
 Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
 Dominika Cibulková (1. kolo)
 Sara Erraniová (čtvrtfinále)
 Lucie Šafářová (4. kolo)
 Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
 Viktoria Azarenková (čtvrtfinále)
 Jekatěrina Makarovová (semifinále)
 Andrea Petkovicová (3. kolo)
 Venus Williamsová (3. kolo)
 Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
 Sloane Stephensová (2. kolo)
 Alizé Cornetová (3. kolo)
 Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
 Samantha Stosurová (2. kolo)
 Garbiñe Muguruzaová (1. kolo)
 Sabine Lisická (3. kolo)
 Madison Keysová (2. kolo)
 Roberta Vinciová (3. kolo)
 Casey Dellacquová (4. kolo)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (3. kolo)
 Kurumi Narová (2. kolo)
 Čang Šuaj (1. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014